Фарнобий () — предводитель одного из отрядов готов-гревтунгов.

В 376 году готы, бежавшие от гуннов, прибыли к Дунаю и попросили римлян дать им возможность переправиться через реку, однако получили отказ. Воспользовавшись отвлечением римлян, готы Фарнобия и других вождей переправились через Дунай. После начала Готской войны Фарнобий повёл своих людей в Мёзию Вторую вместе с двумя другими племенами гревтунгов во главе с Алафеем и Сафраком.

В 377 году Фарнобий со своим отрядом, к которому в то время присоединились готы-тайфалы, атаковал римский лагерь в Берое, которую оборонял комит по военным делам Фригерид. Фригерид был вынужден отступить из Фракии в Иллирик, где ему удалось получить подкрепление. Затем он начал возвращаться во Фракию, двигаясь через горы, где он встретил войска Фарнобий, которые пытались пересечь же горы. В бою, который за этим последовал, Фарнобий был убит, а его войска разгромлены.

После поражения Фарнобий остатки его отрядов были поселены в Италии.

Примечания

Литература 
 
 Van Nort, Richard M., The Battle of Adrianople and the Military Doctrine of Vegetius (2007)

Персоналии по алфавиту
Правители Европы IV века